Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Palting enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Palting im Bezirk Braunau am Inn.

Denkmäler

Einzelnachweise 

Palting
!